Ждани — название населённых пунктов в России:

 Ждани — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Ждани — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.